Csehország
 Bílý Potok, település a Libereci járásban
 Bílý Potok, Javorník településrésze a Jeseníki járásban
 Bílý Potok, Vrbno pod Pradědem településrésze a Bruntáli járásban